Интервенционализъм може да се отнася до:

 Икономически интервенционализъм
 Интервенционализъм (политика)